Eckinger ist der Familienname folgender Personen:

 Isla Eckinger (1939–2021), Schweizer Jazzmusiker
 Josef-Franz Eckinger (1904–1941), deutsch-österreichischer Offizier
 Ludwig Eckinger (* 1944), deutscher Lehrer, Schulleiter, Gewerkschaftsfunktionär und Autor